La Maison Blanche est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) située à Beaucourt dans le Territoire de Belfort. Elle est gérée par la Fondation Arc-en-Ciel.

Histoire 
Depuis plus d'un siècle, la Maison Blanche se dresse dans le ciel Beaucourtois et, contrairement à ce que pensent de nombreux visiteurs, sa dénomination n'a rien à voir avec la couleur supposée de ses murs. Elle n'a rien à voir non plus avec le célèbre édifice américain du même nom.

Inauguré en 1871, l'établissement a été construit grâce à une Beaucourtoise,  Meiner Fanny, qui a voulu perpétuer le souvenir de sa fille Blanche, décédée trois ans auparavant de la tuberculose à Houlgate à l'âge de 18 ans. Ce nom doit par conséquent toujours s'écrire avec une majuscule. Le beau-frère de  Meiner ayant fait bâtir peu de temps avant un hôpital à L'Isle-sur-le-Doubs, ce sont donc les mêmes plans qui servent à la construction de cette maison, destinée, elle aussi, à accueillir un établissement de soins.

L'hôpital de Beaucourt est successivement dirigé par les diaconesses de Strasbourg puis de Berne. Son utilité se trouve aussitôt confirmée et on y pratique même quelques interventions chirurgicales. Au début de la Première Guerre mondiale, la Maison Blanche fonctionne comme hôpital auxiliaire mais, Berne ne pouvant plus mettre à disposition le personnel nécessaire, les conditions de fonctionnement deviennent de plus en plus difficiles.

À partir de 1920, l'hôpital n'est plus ouvert que six mois par an afin de permettre à quelques vieillards Beaucourtois de se mettre à l'abri pour l'hiver et malheureusement, l'établissement doit fermer ses portes peu de temps après, faute de moyens suffisants.

C'est alors une tout autre activité qui va s'installer entre ses murs jusqu'en 1942. Deux à trois mois par an, la maison servira de centre de vacances aux « unions Chrétiennes de jeunes filles ». Puis arrive la Deuxième Guerre mondiale et, en pleines vacances, la directrice  Bourquin doit disperser à la hâte toutes ses jeunes pensionnaires. Le bâtiment est réquisitionné par les troupes françaises puis allemandes et enfin abandonné avec de gros dégâts. La propriétaire,  Morin-le-comte, de Montbéliard l'offre alors à « l'Association protestante de bienfaisance pour l'hospitalisation des vieillards » qui vient de se créer à l'initiative des pasteurs Boeykens et Buchsenschutz.

Ouvrir une maison en pleine guerre semble une gageure et tout manque pour son fonctionnement. À force de bonnes volontés et avec l'autorisation des occupants, la première pensionnaire  Guth, est accueillie en 1943. La Maison est donc rouverte en , en pleine guerre et sous la pression des besoins de la population âgée. Son fonctionnement est celui d'un hospice avec salles communes de 14 et 17 lits et qui accueille des personnes âgées et handicapées. Elle sert également d'abri pendant les alertes et d'hôpital militaire au moment de la Libération. Entre 1976 et 1980, l'établissement est rénové et agrandi. Sa capacité est portée à 80 places en chambres individuelles et doubles.

Sous l'impulsion du pasteur Chargeraud, la Fondation Arc-en-ciel est créée en 1981 par transfert de la propriété et de la gestion de La Maison Blanche et de l'Institut Médico-Educatif Pedrizet de Giromagny. Une section de cure médicale avec 70 lits est ouverte. Cette fondation gère plusieurs établissements dans le secteur sanitaire et médico-social. Outre les deux établissements déjà cités, elle gère entre autres le Centre de Médecine Physique et de Réadaptation Bretegnier (CMPR Bretegnier) à Héricourt, le Centre de Réadaptation Cardiologique et Pneumologie de Franche-Comté à Pont-d'Héry, Franois et Héricourt ou encore la résidence Surleau à Montbéliard. 

En 1988, la capacité d'accueil passe de 80 à 84 lits (la section cure médicale passant elle, de 70 à 74 lits). En 1996-1997, les espaces collectifs sont rénovés et la capacité passe à 90 lits pour le développement de l'accueil temporaire. Pendant ce temps, l'autorisation est donnée de créer deux unités d'accueil pour personnes âgées psycho dépendantes, d'une capacité de 28 lits avec médicalisation ainsi qu'une unité provisoire de 20 lits dans les bâtiments existants. Les « Pelous » sont ainsi construits en 1999-2000 et la capacité d'accueil passe alors à 118 places. Au , 1 755 résidents avaient été accueillis depuis 1943. 

En 2008, La Maison Belot est rattachée à La Maison Blanche en partie à cause de l'ampleur des travaux et de la mise en conformité du site. Parallèlement des projets de restructuration de la Maison Blanche était en réflexion. La Maison Belot, créée en 1967 par Léon Belot, rejoint ainsi la Fondation Arc-en-Ciel. 

En 2010, la première pierre des travaux de reconstruction d'un nouvel EHPAD regroupant la Maison Belot et La Maison Blanche en un même site est posée.

La reconstruction

Notes et références

Voir aussi 
 Beaucourt

Établissement social ou médico-social en France
Maison
Bâtiment d'habitat
EHPAD
Beaucourt